Ancylistaceae är en familj av svampar. Ancylistaceae ingår i ordningen Entomophthorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Oksvampar
Ancylistaceae